Флаг муниципального образования Белогли́нский район Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 14 июня 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2394.

Описание 
«Флаг Белоглинского района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали голубым и зелёным и воспроизводящее в центре фигуры герба района, выполненные белым, жёлтым, оранжево-жёлтым, красным, серым и чёрными цветами».

Фигуры, изображённые в центре флага, представляют собой: верхнюю половину жёлтого цветка подсолнуха с чёрными семенами, соединённую с нижней половиной жёлтого колеса; поверх всего белая, с красными украшениями на развевающихся концах, горизонтальная лента с поставленным на неё жёлтым хлебом, завершенным белой горкой соли. Слева внизу, поверх колеса, три белых кувшина, уменьшающихся влево, причём каждый меньший выходит из-за большего.

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности Белоглинского района.

Центр района — село Белая Глина получил своё название от богатых залежей белой гончарной глины в грунте. Изображение белого кувшина на флаге указывает на название района, делая герб гласным. Кувшин также отражает одно из важных исторических занятий местного населения — производство глиняных и керамических изделий. Ещё об одном виде производства, сложившегося при появлении села, говорит колесо. В XIX веке здесь было развито изготовление лёгких конных экипажей. А изображение подсолнуха характеризует современное экономическое развитие района, основанное на земледелии. В геральдике подсолнух — символ солнца, тепла и мира.

Голубое полотнище указывает на природное разнообразие и чистоту района. В геральдике лазурь (синий, голубой) — символ чести, искренности, благородства.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Чёрный цвет символизирует вечность, мудрость, скромность.

Примечания

См. также 

Флаги с изображением колеса
Флаги с изображением подсолнуха
Флаги с изображением кувшина
Флаги с изображением хлеба